Denis Klobučar (ur. 16 kwietnia 1983 w Rijece) – chorwacki biegacz narciarski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City oraz Igrzysk w Turynie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Klobučar nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2005/2006

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1983
Chorwaccy olimpijczycy
Chorwaccy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Rijece